Писклов — русская фамилия. Известные носители:

 Писклов, Александр Семёнович (1910—1980) — полный кавалер ордена Славы.
 Писклов, Василий Емельянович (1921—1998) — Герой Советского Союза.
 Писклов, Кирилл Эдуардович (род. 1996) — российский баскетболист, серебряный призёр летних Олимпийских игр 2020 в баскетболе 3x3.
 Писклов, Пётр Кириллович (1923—1943) — Герой Советского Союза.